Luisa María Adelaida de Borbón, conocida como Mademoiselle de Ivoy, después Mademoiselle de Penthièvre (Hôtel de Toulouse de París, 13 de marzo de 1753 - castillo de Ivry-sur-Seine, 23 de junio de 1821), fue duquesa de Chartres (1769-1785) y más tarde duquesa de Orleans (1785-1821).

Era hija de Luis Juan María de Borbón, duque de Penthièvre y de la duquesa, nacida princesa María Teresa Felicidad de Este; la muerte de su hermano mayor, el príncipe de Lamballe, Luis Alejandro, príncipe de Lamballe, la convierte en el partido más acaudalado de Francia, heredera de la enorme fortuna de su abuelo, el conde de Toulouse, bastardo legitimado de Luis XIV.

Matrimonio e hijos 
Contrajo matrimonio, en Versalles, el 5 de abril de 1769, con Luis Felipe José de Orleans (1747-1793), conocido durante la Revolución francesa como «Felipe Igualdad», entonces duque de Chartres. Tuvieron la siguiente descendencia:

 Una hija (nacida y muerta el 10 de octubre de 1771).
 Luis Felipe de Orléans (6 de octubre de 1773 - 26 de agosto de 1850), duque de Chartres, después duque de Orleans, rey de los Franceses con el nombre de Luis Felipe I.
 Antonio Felipe de Orleans (3 de julio de 1775 - 18 de mayo de 1807), duque de Montpensier.
 Luisa María Adelaida Eugenia de Orleans (23 de agosto de 1777 - 31 de diciembre de 1847), Mademoiselle de Chartres (1777), Mademoiselle de Orleans (1782), Mademoiselle (1783-1812), Madame Adelaida (1830).
 Francisca de Orleans (gemela de Adelaida) (23 de agosto de 1777 - 6 de febrero de 1782), Mademoiselle de Orleans.
 Luis Carlos de Orleans (7 de octubre de 1779 - 30 de mayo de 1808), conde de Beaujolais.

El matrimonio se deshizo rápidamente, el duque dejó a su esposa por su amante la condesa de Genlis, nombrada gobernadora de sus hijos. Los esposos se separan el 25 de julio de 1792.

Vida 
María Adelaida se va con su padre, el duque de Penthièvre, al castillo de Bizy en Normandía. Se espantó muchísimo por la horrible muerte de su cuñada la princesa de Lamballe, víctima de las Masacres de septiembre de 1792. El duque de Penthièvre no resistió la ejecución anterior ni la de su primo lejano, el anterior rey Luis XVI en enero de 1793 y murió dos meses después. Su hija, a pesar de estar separada de Felipe Igualdad, fue declarada sospechosa por la deserción del general Dumouriez, que escaparía al hogar del joven duque de Chartres. Todos los Orleans fueron arrestados: Montpensier y Beaujolais fueron encarcelados en Marsella junto a su padre; Adelaida estuvo enferma en el Palacio de Luxemburgo, en París.

A pesar de apoyar activamente a la Revolución, de votar a favor de la muerte de su primo, el otrora rey Luis XVI, y de denunciar públicamente la deserción de su hijo el Duque de Chartres (que se había fugado a Suiza después de la muerte del rey); el duque de Orleans fue sentenciado a muerte y guillotinado el 6 de noviembre de 1793, y desde entonces Adelaida fue conocida como la «Viuda Igualdad» y a pesar de la adversidad impresionó a sus carceleros por su piedad, coraje y fuerza de voluntad en aquellos momentos, sin embargo nunca olvidaría su estancia en prisión, pero allí en el Palacio de Luxemburgo sería el lugar donde encontraría al amor de su vida, el exmiembro de la Asamblea Nacional Rouzet, que fue encarcelado después de la caída de los girondinos. En 1794 casi es ejecutada durante los últimos días de Robespierre. Después del fin del Terror, es trasladada de su antigua prisión a la pensión «Belhomme», un antiguo hospital psiquiátrico que en la Revolución fue convertido en una «cárcel de ricos».

Rouzet, que tras ser liberado, formó parte del Consejo de los Quinientos logró la liberación de Luisa María Adelaida y de sus dos hijos que permanecían prisioneros en Marsella en 1796 y es en París donde Adelaida y Rouzet vivirían su relación amorosa, pero tendrían que irse definitivamente de suelo francés cuando se promulgó la expulsión total de los miembros sobrevivientes de la Casa de Borbón de Francia en 1797. Montpensier y Beaujolais irían a los Estados Unidos como expatriados y jamás volverían a ver a su madre, ambos murieron por enfermedades en el exilio. Su hija Adelaida se refugió en Suiza con Madamé de Genlis, encontrando asilo en Alemania con la tía abuela de Adelaida, la anciana princesa de Conti, nacida como María Fortunata de Este-Modena. Luisa Maria Adelaida debe refugiarse en España con su cuñada, Batilde de Orleans, duquesa de Borbón. Rouzet se le unió en secreto y los dos vivieron una gran pasión en una pequeña casa en España, donde su hija Adelaida no tardaría en unírseles.

Luisa Maria Adelaida y el resto de la familia Orleans pasan todo su exilio en España; Rouzet se convierte en su canciller y ella obtiene para él el título nobiliario de "Conde de Folmont". En 1809, la pareja supo la noticia del matrimonio del hijo de María Adelaida, Luis Felipe de Orleans con María Amalia de Borbón-Dos Sicilias (1782-1866). En 1814, Rouzet y María Adelaida regresaron a Francia durante la Restauración Borbónica. No fueron durante los Cien Días de la retoma napoleónica. Cuando Luis XVIII ascendió al trono y los Borbón tuvieron condiciones más seguras de vida en Francia, Adelaida tuvo el sentimiento de querer proteger y restaurar una digna sepultura para su familia, cuyos restos reposaban en Dreux y habían sido profanados durante la Revolución, siendo sepultados en una fosa común en el cementerio de los Canónigos de la Colegiatura; por lo tanto manda reedificar, embellecer y restaurar las criptas de la actual Capilla real de San Luis del castillo de Dreux, la nueva necrópolis de la nueva familia real francesa: los Orleans.

Fortuna 
A la muerte de su hermano, el príncipe de Lamballe (1768), la hija del duque de Penthièvre fue la heredera de la inmensa fortuna de sus ancestros; dicha fortuna se origina con La Gran Mademoiselle, hija de Gastón, Duque de Orleans y prima de Luis XIV, la cual al morir sin descendencia a finales del siglo XVII lega sus riquezas al Duque de Maine, primogénito del Rey Sol con Françoise-Athénaïs, Marquesa de Montespan, el cual la añadiría junto a la fortuna legada por su padre; cuando sus hijos mueren sin herederos directos todas estas riquezas van a las manos de su sobrino y nieto menor del Rey Sol, el Duque de Penthièvre; lo que lo convertiría en el hombre más rico de Francia, después del rey, tanto así que para la boda de su hija con el Duque de Chartres dio una dote de seis millones de libras (unos 20 millones de euros). Bajo la Restauración, la hija del duque de Penthièvre intentó reconstituir una parte de su fortuna, lo que la lleva a iniciar un buen número de procesos. Rouzet murió en 1820, seguido al poco tiempo por la duquesa de Orléans en 1821, quien sucumbió a un cáncer de mama después de una larga y dolorosa agonía por lo que no viviría para ver a su hijo Luis Felipe como rey de los franceses con el nombre de Luis Felipe de Orléans en 1830.

Anécdota 
Nota: fue una de las primeras patrocinadoras de Élisabeth Vigée-Lebrun.

Enlaces externos 

Duquesas de Aumale
Duques de Carignan
Borbon, Luisa Maria Adelaida
Duquesas consortes de Orleans (casa de Orleans)
Duquesas consortes del siglo XVIII
Princesas descendientes de príncipes legitimados de Francia

Nobles francesas del siglo XVIII

Nobles francesas del siglo XIX
Fallecidos por cáncer de mama
Fallecidos por cáncer en Francia
Masones de Francia

Nacidos en París
Fallecidos en Ivry-sur-Seine